John Stewart (DC Comics), personagem de histórias quadrinhos que integra a Tropa dos Lanternas Verdes
John Stewart, Duque de Albany, mais conhecido como o Regente Albany, importante personagem político da Escócia no século XV e XVI
John Stuart (3º conde de Bute), 3º conde de Bute, político britânico de origem escocesa.

Veja também 
Jon Stewart, comediante americano
John Stuart (ator), ator escocês

Desambiguação